Ged – protagonista di alcuni romanzi del Ciclo di Earthsea
General Educational Development – Test equivalente ad aver concluso la scuola superiore in Canada e negli Stati Uniti
William Ged – inventore e orafo scozzese

Codici 
 ged – codice ISO 639-3 della lingua gade